Dalla Valle ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Dalla Valle (1945–2007), römisch-katholischer Bischof von Juína
 Lauri Dalla Valle (* 1991), finnischer Fußballspieler
 Manuela Dalla Valle (* 1963), italienische Schwimmerin 

Siehe auch:
 Dallavalle